Verversstraat (Amsterdam)
Verversstraat (Bolsward)
Verversstraat (Brussel)
Verversstraat (Kortrijk)